Joint Commission — organismo de acreditação de unidades de saúde baseada nos Estados Unidos, também conhecido como Joint Commission International (JCI) e antes chamado Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)

Câmara Júnior Internacional — em ingês: Junior Chamber International), uma organização mundial de jovens cidadão ativos

Johnson Controls — ou Johnson Controls Inc,; empresa multinacional norte-americana

Junta Coordenadora de Informações — antigo organismo estatal brasileiro de informações que foi integrado no Serviço Nacional de Informações em 1959

Desambiguações de siglas